La estación Constitución forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en la línea que recorre el sur de la ciudad. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2013 y es la terminal de los dos ramales que se bifurcan luego de esta estación, que presta servicios únicamente para los colectivos de las líneas 61 y 143 que se dirigen al oeste.

Características 

La estación consiste en una sola plataforma lateral empotrada a la vereda. Incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Es cubierta, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 
Debe su nombre al hecho de estar ubicada en el centro del barrio de Constitución, el cual a su vez homenajea a la Constitución de la Nación Argentina.

Combinaciones 

Su único andén se encuentra integrado a la Plaza Constitución y se encuentra a pocos pasos de la gran estación ferroviaria de Constitución, del subtarráneo y del Centro de Trasbordo Constitución.

Véase también 

 Constitución
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño Minuto Uno

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Constitución (Buenos Aires)